Флаг муниципального образования Ленингра́дское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 мая 2011 года решением Совета Ленинградского сельского поселения № 50 и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7180.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагоналям на четыре равные части: красные (вверху и внизу) и зелёные. По линиям деления и в середине каждой части воспроизведены фигуры из герба поселения: жёлтые пики с белыми наконечниками и значками о двух косицах».

Обоснование символики 
Флаг Ленинградского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ленинградское сельское поселение составляют четыре населённых пункта: станица Ленинградская, хутор Андрющенко, хутор Восточный, хутор Краснострелецкий. Разделение полотнища флага поселения на четыре части символизирует количественный состав Ленинградского сельского поселения.

Административный центр Ленинградского сельского поселения станица Ленинградская основана в 1794 году (одно из первых 40 поселений черноморских казаков, переселённых на Кубань). Куренное селение У́манское, получило своё название по одноимённому куреню Запорожской Сечи, в котором жили выходцы из окрестностей Умани (современная Украина) и с 1842 года называлась — станица Уманская. Перекрещённые пики повторяют фигуры проекта герба Умани 1864 года. В гербе Умани, утверждённом в 1845 году, также присутствует уланская пика со свисающим значком (флажком) с двумя косицами. Пики на флаге Ленинградского сельского поселения символизируют связь современного поселения с его прошлым.

В 1934 году станица была переименована в Ленинградскую (при этом железнодорожная станция по-прежнему называется Уманская).

Красный цвет — символ силы, мужества и доблести, труда, красоты и праздника.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Примечания